Olivia de Havilland, l'insoumise, est un film documentaire portrait retraçant la carrière de l'actrice hollywoodienne Olivia de Havilland, réalisé par Daphné Baiwir et présenté au Festival de Cannes 2021 dans la sélection Cannes Classics.

Notes et références

Liens externes 
 

Film français sorti en 2021
Film documentaire français
Film documentaire sur le cinéma
Film documentaire sur un acteur